Mad Max pode referir-se a:
 Mad Max (série), a franquia de filmes:
 Mad Max, o primeiro filme da franquia de 1979
 Mad Max 2, a sequência de 1981
 Mad Max 3, a sequência de 1985
 Mad Max 4, a sequencia de 2015
 Max Rockatansky, o protagonista da série Mad Max
 Mad Max (jogo eletrônico de 1990, um videogame para o NES baseado no filme Mad Max 2

 Mad Max (jogo eletrônico de 2015), outro videogame lançado em 2015
Mad Max, uma banda de hard rock alemã.

Desambiguação